Galien steht für:

 Galien (Colorado), ein Ort im Logan County im US-Bundesstaat Colorado
 Galien (Michigan), ein Ort im Berrien County im US-Bundesstaat Michigan

Galien ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Galien-Laloue (1854–1941), französischer Maler

Siehe auch:
 Galenos